Gruiescu (cu varianta Gruescu) este un nume românesc.

Persoane cu acest nume:

 Constantin Gruescu, mineralog amator și fondator de muzeu
 Lucia Gruescu, fotografă și profesoară de muzică română

Vezi și 
 Gruia
 Gruiu (dezambiguizare)
 Gruița
 Gruișor (), un sat în partea de sud a județului Mureș, în Podișul Târnavelor

Nume de familie românești